Choate Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Choate Hill (Maine)	
 Choate Hill (Massachusetts)	
 Choate Hill (New Hampshire)